Reino de Quenedugu — Estado extinto da África
 Quenedugu (província) — província de Burquina Fasso